Влади́мир Анато́льевич Фёдоров (19 февраля 1939, Москва — 18 мая 2021, там же) — советский и российский актёр, физик-ядерщик. Исполнял роли героев-карликов; широко известен благодаря роли Черномора в фильме-сказке «Руслан и Людмила».

Биография 
Владимир Фёдоров родился 19 февраля 1939 года в Москве. Рос счастливым ребёнком, не имел комплексов по поводу внешнего вида. В 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР. По профессии физик-ядерщик. Автор более 50 научных трудов и изобретений. Многие его работы переведены на английский язык. Был студентом И. В. Курчатова.

На экране появился в возрасте 32 лет — тогда кинорежиссёр Александр Птушко пригласил молодого учёного на роль колдуна-злодея Черномора в фильм-сказку «Руслан и Людмила». Благодаря своему малому росту — 130 см — снимался в ролях карликов. Самые известные киноработы — Черномор, злодей Туранчокс из фантастического фильма «Через тернии к звёздам» Ричарда Викторова (1980).

В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров вышел на профессиональную сцену — играл в спектаклях театра имени Е. Вахтангова. Яркий, острохарактерный актёр, обладавший специфической внешностью. Играл как в сказках, так и в драматических постановках. С 1993 года — актёр театра «У Никитских ворот». С 2004 года играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997—1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре «Золотая лихорадка».

В 2016 году перенёс инсульт. Скончался 18 мая 2021 года в Москве на 83-м году жизни. Похоронен на Хованском кладбище.

Личная жизнь 
Был женат четвёртым браком. Жена Вера младше актёра на 35 лет, расписались, когда Владимиру было 65 лет. Имел четверых детей, двое из которых умерли.

Фильмография

Примечания

Литература 
 «Эти разные, разные лица» (30 историй жизни известных и неизвестных актёров), 2001, ISBN 5-9265-0041-9

Ссылки 
 
 Володя Черномор на сайте Стихи.ру

Выпускники МИФИ
Физики по алфавиту
Физики СССР
Физики России
Физики XX века
Физики-ядерщики
Актёры-карлики
Похороненные на Хованском кладбище